Load — шостий студійний альбом американської хеві-метал групи Metallica, випущений 4 червня 1996 року лейблом Elektra Records у США та Vertigo Records на міжнародному рівні. Альбом показав більше хард-рокову сторону Metallica, ніж типовий для гурту стиль треш-металу, що відштовхнуло велику частину фан-бази групи.У ньому також були представлені впливи таких жанрів, як: південний рок, блюз-рок, кантрі-рок [ та альтернативний рок. Барабанщик Ларс Ульріх сказав про більш експерементальний характер Load : «Цей альбом і те, що ми з ним робимо – це, на мій погляд, те, що Металліка: експерементувала з різними речами. Щойно ви припиняєте експерементувати, тоді просто помераєте». Load — перший з альбомів Metallica, у якому представлені лише три автори пісень, інший — Hardwired... to Self-Destruct 2016 року. Load - це найдовший альбом Metallica, його тривалість складає 78 хвилин 59 секунд

Load отримав неоднозначні відгуки від критиків, але мав комерційний успіх, дебютувавши й провівши чотири тижні поспіль на першому місці в американському чарті Billboard 200. За перший тиждень Load було продано 680 000 копій, що стало найбільшим рекордом Metallica. Він отримав 5-кратний платиновий сертифікат Американської асоціації компаній звукозапису (RIAA) за відвантаження п'яти мільйонів копій у Сполучених Штатах. Чотири сингли — « Until It Sleeps », « Hero of the Day », « Mama Said » і « King Nothing » — були випущені в рамках маркетингової кампанії альбому.

Історія 
Load, випущений приблизно через п’ять років після комерційно успішного альбому Metallica, показав, що гурт перейшов у бік хард-року і хеві-металу та відійшов від коріння треш-металу. Як і в попередніх альбомах, чотирнадцять пісень альбому починалися як грубі демо, створені головними авторами пісень Джеймсом Хетфілдом та Ларсом Ульріхом у підвалі студії звукозапису Ульріха «The Dungeon». На початку 1995 року група взяла понад тридцять демо в The Plant Studios , де вони пропрацювали приблизно один рік.

Написання пісень майже повністю обходиться без стилю треш-метал, який був характерним для звучання гурту у 1980-х. Metallica надихалась такими виконавями під час написання Load та Reload як: Kyuss, Alice in Chains, Soundgarden, Primus, ZZ Top, Pantera, Corrosion of Conformity, Тед Ньюджент, Aerosmith і навіть Oasis, Аланіс Мориссетт і Гарт Брукс . Це призвело до того, що Load мав більш середній темп і більш грубий звук. Замість рифів стаккато Хетфілд та Хеммет експериментували з тонами і стилем блюз-рок. Крім того, Ульріх прийняв мінімалістичний підхід до свого запису ударних, відмовившись від швидкості та складних моделей ударних на попередніх альбомів, використовуючи простіші техніки та стилі гри.

Обкладинка 
Обкладинка Load — це твір під назвою «Сперма і кров III». Це одне з трьох фотодосліджень, які Андрес Серрано створив у 1990 році шляхом змішування бичачої крові та власної сперми між двома листами оргскла. У примітках просто вказано «обкладинка Андреса Серрано», а не вказана назва роботи. Хемметт дізнався про роботу Серрано від фронтмена Godflesh Джастіна Бродріка, коли йому показали музичне відео, яке Серрано зняв на пісню Godflesh " Crush My Soul ". Бродрік стверджував, що ніхто в Metallica не знав про Серрано до кліпу "Crush My Soul".

У 2009 році в інтерв’ю Classic Rock Хетфілд висловив свою неприязнь до обкладинки альбому та її натхнення:Ларс і Кірк дуже захоплювалися абстрактним мистецтвом , вдаючи, що вони геї. Я думаю, вони знали, що мене це хвилює. Це була заява навколо всього цього. Я люблю мистецтво, але не для того, щоб шокувати інших. Я думаю, що обкладинка Load була просто лайкою. Я просто погодився з всім цим божевільним, дурним лайно, яке вони відчували, що їм потрібно зробити.Load також ознаменував першу появу нового логотипу Metallica, який заокруглював різкі краї попереднього логотипу групи, значно спрощуючи його зовнішній вигляд. "M" із оригінального логотипу було використано для створення схожого на сюрікена символу, відомого як «зірка ніндзя», який використовувався як альтернативний логотип на цьому та майбутніх альбомах, а також на пов’язаних ілюстраціях. Альбом містив великий буклет із фотографіями Антона Корбейна. На цих фотографіях група зображена в різниому одязі, включаючи білі футболки з підтяжками , кубинські костюми та готику. У вищезгаданому інтерв’ю 2009 року Джеймс Хетфілд сказав:

Ларс і Кірк їздили на цих записах. Піднялася вся тема «Нам потрібно заново винайти себе». Імідж для мене не є злою річчю, але якщо імідж не ти, то це не має великого сенсу. Я думаю, що вони справді шукали атмосферу U2, Боно робив своє альтер-его. Я не міг увійти в це. Все: «Гаразд, тепер у цій фотосесії ми будемо глем-рокерами 70-х». Як що? Я б сказав, що половину – принаймні половину – малюнків, які мали бути в буклеті, я вирвав. Все це на обкладинці суперечила моїм відчуттям.

Прийом 

Load отримав неоднозначні відгуки критиків. Rolling Stone сказав: «Четвірка запруджує бомбу й рухається на половину швидкості вперед, оселяючись у повністю намагніченій канаві, яка з’єднує байкерський рок старої школи та погану сторону року пост-гранжу 90-х». Q захоплено: «Ці хлопці встановили свої намети в найтемнішому місці, в оголеному жаху власних голів... Metallica створює екзистенційний метал, і їм ніколи не потрібен був реквізит... Metallica все ще чудова ... Новим є спрощена атака, фокус і, так, мелодії».

Melody Maker висловив застереження щодо важкості Load у порівнянні з його попередниками: «Альбом Metallica традиційно є виснажливою подією. Він повинен вразити вас до виснаження, залишити вас жорстоким і виснаженим. Цей альбом не є винятком. Однак він перший альбом Metallica, який у будь-який момент змусить мене задатися питанням: "Що це було?" Це наче чоботи, що шліфують людське обличчя, мали час від часу робити перерви для педикюру».  AllMusic вважав Load повторюваним, нецікавим і погано виконаним.

Список композицій

Учасники запису 
 Джеймс Гетфілд — Вокал, ритм-гітара
 Кірк Гемметт — соло-гітара
 Ларс Ульріх — ударна установка
 Джейсон Ньюстед — бас-гітара

Чарти

Чарти на кінець року

Чарти кінця десятиліття

Примітки

Посилання 
 «Load»  на Discogs

Музичні альбоми 1996
Альбоми Metallica
Альбоми, спродюсовані Бобом Роком
Червень 1996
Альбоми Elektra Records
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми за алфавітом
Альбоми треш-металу
Платинові музичні альбоми
Альбоми американських виконавців
Події 4 червня
Рок-альбоми